Lockport (kisváros, New York)
Lockport (nagyváros, New York)